US Open 2022 – gra podwójna na quadach – zawody deblowe na quadach, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce w dniach 8–10 września na twardych kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center w Nowym Jorku.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Pula nagród

Bibliografia 
 
 

US Open 2022
US Open – gra podwójna na quadach